Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Stafford () :
le comté de Stafford, situé dans l'État du Kansas ;
le comté de Stafford, situé dans le Commonwealth de Virginie ;
Un comté du Royaume-Uni porte également ce nom :
 le comté de Stafford en Angleterre, dans la région des Midlands de l'Ouest appelé Staffordshire.

Toponyme indiquant un gué aux États-Unis
Toponyme indiquant un gué au Royaume-Uni